Cette page contient les pages d'homonymie de An mille, An mil et L'An Mil.

An mille ou an mil peut désigner :
 An mille (ou an mil en ancien français), l'an 1000 de l'ère commune.

L'An Mil peut désigner :
 L'An Mil, film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1910 ;
 L'An Mil, téléfilm français réalisé par Jean-Dominique de La Rochefoucauld sorti en 1984.

Voir aussi 
 Comte de l'An mil, projet de recherche multidisciplinaire français fondé en 1989
 Chevaliers paysans de l'an mil au lac de Paladru, chevaliers paysans qui se sont installés vers l'an mille (probablement vers 1008) au lac de Paladru sur la commune de Charavines en Isère
 
 
 Bibliographie sur l'an mille